Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Michael Chang 7-6, 2-6, 7-6.

Teste di serie

 Stefan Edberg (campione)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Pete Sampras (semifinali)
 Michael Chang (finale)

 Richey Reneberg (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)
 Gary Muller (semifinali)
 Milan Šrejber (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Los Angeles Open 1990